Der Bundespokal 1935 war der dritte ausgetragene Gauauswahlwettbewerb. Sieger wurde zum ersten Mal überraschenderweise die teilweise aus Zweitligaspielern bestehende Auswahlmannschaft Mittes durch einen 2:0-Finalerfolg über Berlin-Brandenburg. Zuvor hatte Mitte bereits in der Vorrunde Titelverteidiger Südwest und im Halbfinale trotz 0:2-Rückstand die favorisierte Mannschaft Nordmarks mit 4:2 geschlagen. Vorjahresfinalist Bayern schied ebenfalls bereits in der Vorrunde aus. Auch die Mannschaft Westfalens, erneut mit zahlreichen Spielern des in den 1930er-Jahren dominierenden FC Schalke 04 bestückt, schied erneut früh im Pokalwettbewerb aus.

Zum ersten Mal fand der Wettbewerb nicht mehr am Saisonende statt, sondern wurde ab Januar bis März 1935 ausgetragen. Zur kommenden Spielzeit wurde der Wettbewerb dann endgültig als Reichsbundpokal bezeichnet, da den Nationalsozialisten die Übereinstimmung mit ihrem staatlichen Gefilde fehlte.

Übersicht

Vorrunde 
!Stadion
||Sportpark Johannisau, Fulda
||Glückauf-Kampfbahn, Gelsenkirchen
||Stadion an der Frankfurter Straße, Würzburg
||Radrennbahn, Wuppertal
||Radrennbahn, Köln
||Stadion an der Planitzstraße, Chemnitz
||Stadion am Zoo, Halle (Saale)
||Albert-Forster-Stadion, Danzig
|}

Viertelfinale 
!Stadion
||Preußen-Platz Tempelhof, Berlin
||Stadion Mannheim, Mannheim
||Stadion Hoheluft, Hamburg
||Cricketer Sportplatz, Magdeburg
|}

Halbfinale

Finale

Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Bundespokal 1935 aufgeführt. Sie sind nach Anzahl ihrer Treffer sortiert, bei Gleichstand nach Spieleinsätzen.

Literatur

Weblinks 
 

Fußballsaison 1935
Reichsbundpokal